Das Adjektiv diskret (lat.  ‚trennen‘, ‚unterscheiden‘) wurde im 16. Jahrhundert aus dem französischen discret ‚verschwiegen‘ entlehnt. Allgemein verwendet bedeutet es „verschwiegen“, „zurückhaltend“, auch „unauffällig behandelt/ausgeführt“, vermutlich aus der Verwendung von discretus für „fähig, unterscheidend wahrzunehmen“ hergeleitet. Ebenfalls im 16. Jahrhundert kam auch das Abstraktum Diskretion für „Verschwiegenheit“, „taktvolle Zurückhaltung“ auf. Die Gegenbildungen indiskret und Indiskretion für „nicht verschwiegen“, „taktlos“, „zudringlich“ bzw. „Schwatzhaftigkeit“, „Taktlosigkeit“, „Zudringlichkeit“ entstanden im 18. Jahrhundert.

In Wissenschaft und Technik 
In Wissenschaft und Technik versteht man unter diskret „abzählbar“, „aus einem gestuften Wertevorrat entnommen“, nämlich das Gegenteil von „stetig“ und „kontinuierlich“. Siehe dazu auch Digitalsignal und Quantelung. So kommt das Adjektiv z. B. in folgenden Termini vor:
 diskrete Mathematik
 diskrete Topologie
 Diskrete Topologie#Diskrete Metriken
 diskrete Ordnung
 diskrete Fourier-Transformation
 diskrete Kosinustransformation
 diskreter Logarithmus
 diskrete Teilmenge
 Diskretes Spektrum
 diskretes Energieniveau
 diskrete Gleichverteilung
 diskretes Bauelement
Mathematische Abstrakta zu diskret sind Diskretheit und Diskretisierung. Der Gegensatz zu diskret in der wissenschaftlichen Verwendung ist kontinuierlich (siehe Kontinuität und Kontinuum).

Im Franziskanerorden 

Im Franziskanerorden bezeichnet man mit dem Substantiv Diskret ein Mitglied eines Beratungsgremiums (Diskretorium). Auf der Ebene eines Konvents berät es den Hausoberen (Guardian), auf der Ebene einer Kustodie den Kustos.

Siehe auch

Weblinks

Einzelnachweise 

Abstraktum